

Cinema 
 Florence (Florence Foster Jenkins) – film del 2016 diretto da Stephen Frears

Geografia 
 Canada
 Florence – località dell'Ontario

 Italia
 Florence – esonimo di Firenze

 Stati Uniti d'America
 Florence – capoluogo della Contea di Lauderdale, Alabama
 Florence – capoluogo della Contea di Pinal, Arizona
 Florence – capoluogo della Contea di Florence, Carolina del Sud
 Florence – città della Contea di Fremont, Colorado
 Florence – città della Contea di Codington, Dakota del Sud
 Florence – unincorporated area della Contea di Idaho, Idaho
 Florence – villaggio della Contea di Pike, Illinois
 Florence – census-designated place della Contea di Switzerland, Indiana
 Florence – città della Contea di Marion, Kansas
 Florence – città della Contea di Boone, Kentucky
 Florence – città della Contea di Lyon, Minnesota
 Florence – città della Contea di Rankin, Mississippi
 Florence – census-designated place della Contea di Ravalli, Montana
 Florence – comune della Contea di Burlington, New Jersey
 Florence – città della Contea di Oneida, New York
 Florence – città della Contea di Lane, Oregon
 Florence – città della Contea di Williamson, Texas
 Florence – capoluogo della Contea di Florence, Wisconsin
 Florence – città della Contea di Florence, Wisconsin

Musica 
 Florence and the Machine – gruppo musicale inglese

Astronomia 
 Cratere Florence – cratere meteoritico di Venere
 3122 Florence – asteroide near-Earth

Onomastica 
 Florence – forma inglese e francese del nome proprio di persona Fiorenza (anticamente usato in inglese anche per Fiorenzo)

Persone 
 Florence – attore francese del XVIII secolo

Altri progetti